Кубок Хопмана 2014 — традиционный выставочный турнир на Кубок Хопмана, проведенный в 2014 году. По схеме турнира 8 национальных команд (состоят из теннисиста и теннисистки), разбиты на 2 группы. В каждой из групп по системе «каждый с каждым» определяются победители, которые разыгрывают чемпионство в отдельном матче.

Все 8 команд приглашают организаторы на свой выбор.

Турнир-2014 — это уже 26-й турнир по счёту, проводился с 28 декабря 2013 по 4 января 2014 года на кортах комплекса Perth Arena в Перте, Австралия.

Посев участников

Групповой раунд

Группа A

Общий зачёт

Польша — Италия 

Матч смешанных пар всё же был проведен: место Сеппи занял местный юниор Оливер Андерсон, однако результат этой игры не был никак учтён в общих результатах турнира.

Канада — Австралия

Польша — Канада

Италия — Австралия

Италия — Канада 

Матч смешанных пар всё же был проведен: место Пеннетты заняла местная спортсменка Бояна Бобушич, однако результат этой игры не был никак учтён в общих результатах турнира.

Польша — Австралия

Группа B

Общий зачёт

Чехия — Испания

США — Испания

Франция — Чехия

США — Франция

Франция — Испания

Чехия — США 

Два формально отменённых матча всё же были проведены: Штепанек сыграл показательный матч с канадцем Милошем Раоничем, а в миксте против чехов выставили австралийскую пару — Бояна Бобушич / Оливер Андерсон, однако результаты этих игр не были никак учтёны в общих результатах турнира.

Финал

Польша — Франция

Ссылки 
 Сайт турнира 

Австралия
Теннис
Декабрь 2013 года
Январь 2014 года
2014